Línea 57 puede referirse a:

 Línea 57 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 57 de autobuses de Madrid.
 Línea 57 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.